Никола́й Алексе́евич Ники́тин (31 марта 1922; деревня Камнище Новоторжского уезда Тверской губернии — 16 сентября 1973; город Жуковский Московской области) — Герой Советского Союза (1945), военно-морской лётчик, капитан (1952).

Биография 
Родился 31 марта 1922 года в деревне Камнище Новоторжского уезда Тверской губернии. Окончил 7 классов школы. В 1937—1939 годах работал учеником слесаря на заводе хлопчатобумажного треста в городе Калинин, в 1940—1941 годах – слесарем в слесарно-механической мастерской. В 1941 году окончил Калининский аэроклуб.

В армии — с апреля 1942 года. В 1943 году окончил 3-е военно-морское авиационное училище (в городе Саранск).

Участник Великой Отечественной войны: в декабре 1943 – мае 1945 – лётчик, командир звена и заместитель командира авиаэскадрильи 35-го штурмового авиационного полка ВВС Балтийского флота. Участвовал в Красносельско-Ропшинской, Выборгской, Нарвской, Таллинской, Моонзундской, Кёнигсбергской и Земландской операциях. Совершил около 200 боевых вылетов на штурмовике Ил-2, участвовал в потоплении 7 сторожевых кораблей и 4 десантных барж противника.

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года старшему лейтенанту Никитину Николаю Алексеевичу звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжал службу заместителем командира авиаэскадрильи (в ВВС Балтийского флота). С сентября 1947 года старший лейтенант Н. А. Никитин – в запасе.

В 1948—1950 годах работал лётчиком-инструктором Калининского аэроклуба, в 1950—1953 – пилотом Гражданского Воздушного Флота (в Алма-Ате, Казахстан). В 1953—1963 годах работал вторым пилотом и лётчиком в лётном отряде Министерства авиационной промышленности СССР.

После ухода с лётной работы трудился: комендантом аэродрома «Мячково» (август 1963 – январь 1964), печатником фабрики бумажных изделий (январь-октябрь 1964), мотористом Филиала Машиностроительного завода имени М. В. Хруничева (1964—1968), начальником бюро отдела труда и зарплаты Экспериментального машиностроительного завода (с 1968 года).

Жил в городе Жуковский Московской области. Погиб (сбит автомобилем) 16 сентября 1973 года. Похоронен на кладбище «Островцы» в Московской области.

Награды 
 Герой Советского Союза (6.03.1945);
 орден Ленина (6.03.1945);
 четыре ордена Красного Знамени (23.03.1944; 30.04.1944; 27.05.1944; 10.02.1945);
 медали.

Примечания 

Родившиеся в Тверской области
Похороненные на кладбище Островцы
Лётчики Великой Отечественной войны
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов